Quo (hiphopgroep), een hiphopgroep uit de jaren 90
 Quo (Quo), een album van Quo 
 Quo (Status Quo), een album van Status Quo 
 Quo (tijdschrift), een Spaans tijdschrift

Zie ook  
 Quo vadis (doorverwijspagina)